Теория славянского происхождения Юстиниана I, в настоящее время отвергнутая, была основной с начала XVII по конец XIX века. Впервые, вероятно, она была обнародована в 1601 году в книге Мавро Орбини Il regno degli Slavi. Широкую известность эта теория приобрела после того, как в изданной в 1623 году «Тайной истории» Прокопия Кесарийского Никколо Аламанни неоднократно ссылался на сведения, полученные из труда некоего аббата Феофила, наставника Юстиниана. Составленное якобы этим Феофилом жизнеописание Юстиниана (), основные положения которого Аламанни привёл в качестве комментариев к «Тайной истории» (не опубликовав, впрочем, оригинала) стало почти на три столетия источником сведений о происхождении и ранней жизни Юстиниана. В 1883 году английский исследователь Джеймс Брайс обнаружил в библиотеке дворца Барберини небольшую двухстраничную рукопись, которую он отождествил с источником Аламанни, признав в целом недостоверной. Латинский оригинал Vita Justiniani приведён в статье Брайса, русский перевод в статье А. А. Васильева.

Vita Justiniani

Сведения Феофила 
Несмотря на свою краткость, «жизнеописание», полный текст которого приведён в статье Брайса, содержит большое количество фактической информации. Из него мы узнаём, что Юстиниан родился в царствование императора Зенона и во времена патриаршества Акакия, что в Константинополе он появился в конце царствования Анастасия. Из документа можно узнать, что у Юстиниана и его родственников были славянские имена: его  называется Bigleniza, его отец, известный по другим источникам как Савватий — Istokus, происходящий из рода святого Константина, а имя самого Юстиниана — Upravda. Сообщается также, что в юности Юстиниан был отправлен своим дядей, Юстином, ко двору Теодориха Великого, где он побратался с вестготским королём. Приводятся также имена и сведения о других родственниках Юстиниана.

Завершается текст пятнадцатью объяснениями, сделанными далматинским каноником Иоанном Томко Марнавичем. В этих объяснениях комментируются имена членов семьи Юстиниана и объясняется их значение.

Исследование подлинности 
Данные, приведённые Аламанни, использовались и некритично экстраполировались позднейшими исследователями. Так, немецкий юрист XVIII века  в своей Vita Justiani M. atque Theodorae, nee non Triboniani сообщает, что Аламанни читал это жизнеописание в рукописях Ватикана, хотя сам Аламанни этого не писал. Аналогичные утверждения содержатся в «Истории» Гиббона, который связывал слово Upravda с , a Istokus с . Филиппо Инверниззи, издавший в 1783 году De rebus gestis Iustiniani Magni относится ко всему, связанному с Феофилом, критически, утверждая, что его собственные и других лиц поиски в Ватиканской библиотеке рукописи были безуспешными. Предложение Инверниззи закрыть этот вопрос не было поддержано, и последующие исследователи принимали информацию Феофила и занимались исследованиями этимологии приведённых в нём имён. Сторонником этой теории были Павел Шафарик и Александр Гильфердинг. Марин Дринов использовал её в качестве одного из веских доказательств своей теории более раннего заселения славянами Балканского полуострова. Некритично воспринятая, теория о славянском происхождении была распространена деятелями Болгарского национального возрождения (среди которых можно назвать  и Анастаса Кипиловски) и на Велизария, имя которого интерпретировалось как «Белый царь».

Однако с 1870-х годов начинают появляться критические публикации. В 1874 году Вильгельм Томашек утверждал, что единственным известным ему источником информации о славянском происхождении Юстиниана являются «Рагузские анналы» () , изданные в 1605 году. По мнению Томашека, эти сведения не имеют никакой ценности. И хотя ещё во «Всемирной истории» Ранке, вышедшей в начале 1880-х ещё упоминается славянское происхождение Юстиниана, после статьи Брайса окончательно утверждается мнение о его фракийских корнях. Изучение найденного Брайсом документа позволило сделать вывод, что именно им пользовался Аламанни.

В своём обосновании неаутентичности «жизнеописания», Брайс опирается на мнения Артура Эванса и Константина Иречека. Письмо от последнего приводится в статье целиком.

Авторство 
Согласно мнению Брайса и Васильева, автором Vita Justiniani является упомянутый выше Томко Марнавич (1579—1639), подробную биографию которого опубликовал в 1875 . Иречек в своём письме называет Марнавича ненадёжным источником и признаёт всё произведение целиком его выдумкой. Дата создания этой подделки может быть вычислена на основании сделанных Марнавичем примечаний между 1609 и 1622 годами.

В литературе 
Главным действующим лицом романа «Византия»  является славянский отрок Управда, внук Юстиниана, и его сестра Виглиница.

Примечания 

Юстиниан I
Византийская историография
Научные мистификации